Curb – album dei Nickelback del 1996
Curb Records – etichetta discografica statunitense
CURB-65 – strumento di previsione clinica di gravità e mortalità